Paul De Keyser (hoogleraar) (1891-1966), Belgisch hoogleraar en volkskundige
 Paul De Keyser (wielrenner) (1957), Belgisch wielrenner